Locate puede referirse a:
 locate, un comando del paquete findutils de GNU;
 Locate di Triulzi, localidad italiana de la provincia de Milán, región de Lombardía;
 Locate Varesino, localidad italiana de la provincia de Como, región de Lombardía.